P6, P 6  eller P-6 kan syfta på:

 Radio P6 – en kortvarigt namn på en radiokanal, se Z-Radio
 P 6 - ett flygplan i svenska flygvapnet, se Focke Wulf Fw 58 Weihe
 Den brittiska bilmodellen Rover P6.
 P 6 Kongo – ett inofficiellt namn på ett svenskt pansarbilsförband åren 1962–1964.
 P 6 Kristianstad – ett pansarförband inom svenska armén åren 1963–1994, se Norra skånska regementet.